Pilule bleue peut faire référence à :
 une partie d'un concept issu du film Matrix, le choix entre pilule rouge et pilule bleue  ;
 une des deux parties de l'album Mon cœur avait raison, du chanteur français Maître Gims ;
 Pilules bleues, roman graphique autobiographique de Frederik Peeters, publié en 2001.

voir aussi 
 Blue Pill, une technique d'attaque informatique.